El término Hotel Tívoli puede hacer referencia a:

Hotel Tívoli, una película española.
Hotel Tívoli, un edificio declarado monumento histórico en Huancayo, Perú.